Ophiocoma är ett släkte av ormstjärnor. Ophiocoma ingår i familjen Ophiocomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ormstjärnor
Ophiocoma